Тоннéльная — пассажирская остановочная железнодорожная платформа Днепровской дирекции  Приднепровской железной дороги.

Открыта в 1964 году. Расположена в городе  Днепр   на линии Нижнеднепровск-Узел - Апостолово между станциями Днепр-Лоцманская и Встречный, в  Тоннельной балке. .

Платформа находится на высокой насыпи, рассчитана на четыре вагона. Отсюда открывается прекрасный вид на северную часть урочища  Тоннельная балка. В низине, под насыпью, находятся водоотводный туннель (построен в 1932-м), по которому протекает ручей, а также заливные луга.

На платформе Тоннельная останавливаются пригородные поезда  Днепр  - Апостолово, Апостолово -  Днепр , Запорожье - Сухачёвка, Днепродзержинск - Синельниково. .

Железнодорожный путь в этом месте был проложен задолго до создания платформы - в процессе строительства Мерефо-Херсонской железной дороги (в 30-е годы XX века). Участок Мерефо-Херсонской дороги «Апостолово — Лоцманка» проходил через крупный холм на южной окраине Екатеринослава. Чтобы преодолеть данное препятствие, в 1929-м году, был прорыт Лоцманский железнодорожный тоннель. Протяженность тоннеля составила 860 метров. Название платформы Тоннельная происходит именно от этого тоннеля, расстояние до которого примерно 1500 метров.

Ссылки

Источники 

 Архангельский А. С., Архангельский В. А. Железнодорожные станции СССР: Справочник. В двух книгах. — М. : Транспорт, 1981.
 Україна. Атлас залізниць. Мірило 1:750 000. — К. : ДНВП «Картографія», 2008. — 80 с. — ISBN 978-966-475-082-7. (укр.)

Остановочные пункты Днепровской дирекции Приднепровской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Днепропетровской области